Бородаевский сельский совет () — входит в состав
Верхнеднепровского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Бородаевка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Бородаевка 
 с. Правобережное

Примечания

Ссылки 
 Бородаевский сельский совет